Skakač je lahko:
 skakač - šahovska figura
 predstavnik skakačev (Collembola), enega od redov členonožcev
 predstavnik skakačev (Gerbillinae), ene od družin glodavcev
 predstavnik skakačev (Salticidae), ene od družin pajkov